TG poate fi:

 Togo, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Togo
 Turgovia, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Thai Airways International, codul IATA al acestei companii aeriene

Legături externe 
  „TG” la acronymfinder.com